Grap ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus-Peter Grap (* 1958), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Moderator
 Rolf Dietmar Grap (1956–2012), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Graap
 Grab (Begriffsklärung)
 Grabb
 Grapp
 Krapp